Léger ist der Familienname folgender Personen:

 Antoinette de Saint Léger (1856–1948), Besitzerin der Isole di Brissago und Gastgeberin für Künstler und Schriftsteller

 Ernest Léger (* 1944), Alterzbischof von Moncton
 Fernand Léger (1881–1955), französischer Maler, Grafiker und Keramiker
 Jack-Alain Léger (1947–2013), französischer Schriftsteller und Musiker
 Jules Léger (1913–1980), Generalgouverneur von Kanada (1974–1979)
 Leodegar von Autun, auch Léger (um 616–679), fränkischer Heiliger
 Marie-Charlotte Léger (* 1996), französische Fußballspielerin
 Marie-René-Alexis Saint-Léger (1887–1975), unter dem Pseudonym Saint-John Perse bekannter französischer Dichter und Diplomat
 Nathalie Léger (* 1960), französische Schriftstellerin, Kuratorin und Archivleiterin
 Paul Léger, Leadsänger der französischen Band Les Fatals Picards
 Paul-Émile Léger (1904–1991), römisch-katholischer Kardinal und Erzbischof von Montreal (1950–1967)
 Philippe Léger (* 1938), Generalanwalt am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (1994–2006)
 Sébastien Léger (* 1979), französischer Musiker, Labelgründer und DJ

Siehe auch:
 Leger
 Legère
 Saint-Léger